Niemcy:
 Burgwald – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg

Inne:
 Burgwald – góra